Salice (Corsica), een gemeente in het Franse departement Cose-du-Sud
Salice (Messina), een plaats in de Italiaanse gemeente Messina